Hedensted (gemeente), Deense gemeente sinds 2007
 Hedensted (plaats), plaats en voormalige Deense gemeente
 Hedensted (parochie)